Kelurahan Jingglong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Jingglong (administrativ by i Indonesien, lat -7,86, long 111,46), Jawa Timur, 
 Kelurahan Jingglong (administrativ by i Indonesien, lat -8,16, long 112,24), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar